Les Macrons ou Macrones (en ) sont un peuple antique du Pont, localisé entre les Alpes pontiques et le Pont-Euxin.

Les Macrons sont d'abord mentionnés par Hérodote (vers 450 ), qui rapporte qu'ils ont combattu pour l'empire perse, sous Xerxès . Il existe d’eux de nombreuses autres références ultérieures, dans les récits classiques. Xénophon (430-355 ) les place à l'est de Trébizonde (Trabzon moderne, en Turquie). Strabon écrit que les populations anciennement appelées Macrones portaient, à son époque, le nom de Sanes, affirmation reprise par Étienne de Byzance.  Mais,  Pline parle des Sanes et Macrons, comme de deux peuples distincts. Les Machelones étaient étroitement liés à leurs voisins les Macrones.

Les kartvélologues modernes considèrent les Macrons, comme leurs voisins Chalybes, Machelons, Mosynèques ou , comme des peuples caucasiens de langues kartvèles dont les Tchanes, ethnie géorgienne de l'actuelle Turquie, seraient les descendants.

Notes et références 

Peuple dans le Caucase
Ancien peuple géorgien